Вриони — один из крупных албанских аристократических родов и один из крупнейших землевладельцев Албании. Род Вриони также известен как «Konaqe» или «Oxhaqe», среди которых наиболее важными являются: Vrioni из Берата и Фиери, Vloraj из Влеры, Toptani из Тираны, Biçakçinjtë из Эльбасана, Dino из Янины и Превезы, Vërlaci из Эльбасана, Bushatllinjtë из Шкодера, Këlcyrajt из Kельцюре, Markagjonët из Мирдиты, и т. д. Знаки отличия титулов, которыми обладали члены этих семей, обычно паша или бей, соответствовали назначенным должностям в османской администрации, центральной или местой, которые даются ферманом или бератом (указом) султана Османской империи.

История 
Многочисленные источники утверждают, что Врионы являются потомками византийской династии Палеологов, возникшей в качестве византийских императоров примерно в середине XI века. После распада Византийской империи Палеологи появились в качестве суверенных князей различных княжеств и распространились по всей Европе: в Венеции или Риме, в России и во Франции. Под влиянием османов часть Палеологов превратилась в мусульман. В своем «путешествии по Греции» Пуквиль, бывший генеральный консул Франции при дворе Али-Паши из Янины, упоминает одного предшественника Вриони, Омара Пашу Вриони I, как преемника одного из ветвей этой династии. То же самое утверждает и Аравантинос в своей «Хронографии Эпира». Эти последние источники показывают, что Вриони появились в Янинской вилайете в середине семнадцатого века как сипахов-тимариотов, именно в районе Берата.

Османская империя 
С момента своего возникновения семья Вриони оказывается интегрированной в Османскую администрацию, и эта традиция продолжалась вплоть до последних дней существования Османской империи на территории Албании. Омер паша Вриони I считался одним из самых известных генералов Османской империи в начале девятнадцатого века, который отличился в боях в Египте против Наполеона и в осаде Месолонгиона. Однако неоспоримым фактом является то, что Вриони были одними из самых видных албанских патриотов. Их патриотический вклад, нередко ставивший их в конфликт интересов не только между собой, но и с возвышенной Портой, которая не стеснялась ссыльных, «дело Мехмета Али-паши Вриони», членов этой семьи. Патриотический вклад усилился благодаря Мехмету Али-паше Вриони, который был членом Центрального комитета по защите прав албанцев, комитета Янины, общества Стамбула и в конечном итоге вице-президентом Призренской лиги в 1878 году, членом которого и был также Омер-паша Вриони II.

Санджак Берат и город Берат находились под господством семьи Вриони в девятнадцатом веке. В Берате существуют памятники, относящиеся к позднему Османскому периоду от семьи Вриони, такие как ворота в бывший дворец и гробницу.

Декларация независимости Албании 
Позднее Илиас-бей Вриони и Сами-бей Вриони были одними из подписавших Декларацию независимости Албании 28 ноября 1912 года. Во время Первой мировой войны, когда албанские земли были заняты со всех сторон, Сами-бей Вриони и Кемаль-бей Вриони попытаются найти спасение на Конгрессе Дурреса в декабре 1918 года, на который они оба были делегатами, представителями Берата. Опять же в 1920 году Ильяз-бей Вриони, бывший президент Ассоциации «Союз», возглавит делегатов Берата на съезд Люшнеса, в состав которого входил Гусейн-бей Вриони, укрепивший основы нового Албанского государства.

Между тем деятельность Вриони носила не только политический, но и культурный характер. Нижет-бей Вриони, член Ассоциации «Союз» и делегат на Конгрессе Триеста в 1913 году, также будет участвовать в качестве делегата на Конгрессе Монастира в 1908 году. Его работа по проблеме албанского языка была продолжена позже Кахреман-беем Вриони в качестве делегата на конгресса в Эльбасане в сентябре 1909 года, который подготовил открытие Эльбасанской школы, для которой Вриони сделал ценный финансовый и педагогический вклад. Первая албанская школа в Берате финансировалась, главным образом, Нижет-беем Вриони и Кареман-беем Вриони.

Среди культурных ценностей, которые Вриони оставили албанцам, было создание города Фиер в 1864 году. Работу начал Омер-паша Вриони II с помощью французского архитектора, чье имя не могло сохраниться в смутной истории Албании, и продолжил его сын Кареман-бей Вриони.

Албанская диктатура (1945—1949) 
С приходом к власти диктаторского режима после Второй мировой войны Вриони были заклеймены идеологами «классового конфликта» как символ предателей нации и классовых врагов. На протяжении четырех последовательных десятилетий во всех учебниках Вриони изображались кровопийцами и сподвижниками всех врагов на протяжении веков албанской нации, превращаясь таким образом в идеального врага диктаторского режима.

Диктаторский режим экспроприировал и национализировал все имущество Вриони и уничтожил большую часть их культурного наследия, в том числе исторические поместья в Берате в 1947 году, из которых сохранился только тот район, где в мае 1944 года проходила конференция Берата. Террор диктатуры, были казнены через повешение и расстрел, заключены и сосланы в концентрационные лагеря и лагеря принудительного труда почти все члены этой семьи, которых явно больше, чем упомянутые выше имена.

В 1946 году останки Илиаса-бея Вриони, одного из подписавших Декларацию независимости, были эксгумированы и брошены в реку Осуми. В 1947 году Сами-бей Вриони, еще один подписавший Декларацию независимости, умер под пытками. Кемаль-бей Вриони был казнен в 1950 году. В 1947 году Изедин-бей Вриони был забит до смерти в местном полицейском участке (его останки до сих пор не найдены). Кахреман-бей Вриони умер при невыясненных обстоятельствах в 1955 году. Нермин Вриони умер бездомным, страдая слабоумием. Ирфан-бей Вриони был приговорен к пожизненному заключению. Юсуф Вриони приговорен к 15 годам лишения свободы.

Известные члены семьи 
 Омер Вриони I, крупный османский военный деятель во время Греческой войны за независимость.

 Омер Паша Вриони II (1839—1928), член Албанской Призренской лиги 1878 года, член Высшего Регентского совета, основатель города Фиер (1864 год)

 Мехмет Али Паша Вриони (1842—1895), вице-президент Призренской лиги, член Центрального Комитета по защите прав албанцев, член Комитета Янины, член общества Стамбула.

 Илиаз Бей Вриони (1882—1932), сын Мехмет Али Паши Вриони, политик и землевладелец, подписавший Декларацию Независимости Албании 28 ноября 1912 года, председатель делегации Берата на съезде в Люшне, председатель союзного объединения

 Сами Бей Вриони (1885—1946), сын Омера Паши Вриони II, албанский политик, подписавший Декларацию независимости Албании 28 ноября 1912 года, председатель делегации Берата на Дурресском конгрессе 25 декабря 1918 года

 Кемаль Бей Вриони (1885—1952), албанский политик, делегат Берата на конгрессе Дурреса 25 декабря 1918 года

 Хусейн Бей Вриори (1881—1944), сенатор Конгресса в Люшне 31 января 1920 года

 Нижет Бей Вриони (1877—1920), делегат на съезде Монастира в 1908 году, делегат на съезде Триеста в 1913 году, член Союзного объединения

 Кахреман Паша Вриони, делегат съезда в Эльбасане 2-8 сентября 1909 года. Финансировал открытие Эльбасанского педагогического института наряду с Нижет-беем Вриони и Исламом-беем Вриони, которые были одними из первых его профессоров. Открыл первую школу на албанском языке в Берате вместе с Нижет-беем Вриони.

 Мохаррам Бей Вриони, командующий египетским флотом, губернатор Александрии, зять Мухаммеда Али, правителя Египта.

Вриони в составе правительства Албании 
 Илиаз Бей Вриони (1882—1932), премьер-министр Албании (1920—1921, 1921, 1924), министр иностранных дел (1924, 1927, 1927—1928, 1928—1929), полномочный министр королевства Албании (1925—1926), заместитель министра юстиции.

 Омер Паша Вриони II (1839—1928), член Высшего Регентского совета (24 декабря 1921 года — 11 марта 1922 года)

 Хусейн Бей Вриони (1881—1944), министр иностранных дел (1925—1927, 1931—1932), министр юстиции (1921—1923).

 Азиз Паша Вриони (1859—1919), министр общественных работ (1915—1916), министр финансов (1913—1914) и министр сельского хозяйства (1914).

 Сами Бей Вриони (1876—1947), министр общественных работ (1919—1920), министр сельского хозяйства (1918—1919), министр внутренних дел (1919—1920).

 Кемаль Бей Вриони (1885—1952), министр финансов (1940—1941).

 Дильбер Вриони (род. 1946), вице-премьер Албании (1994—1996), министр финансов (1994—1996), министр приватизации (1996—1997), управляющий Государственным банком.

 Юсуф Вриони (1916—2001), албанский переводчик и дипломат, сын Илиаза-Бея Вриони.

Примечания

Источники 
 Mondes Éffacés: Souvenirs d’un Européen, Jusuf Vrioni, JC Lattès, Paris, 1998
 A biographical dictionary of Albanian history. London ; New York : I.B. Tauris in association with The Centre for Albanian Studies, 2013
 The walls behind the curtain : Eastern European Prison Literature 1945—1990 edited by Harold B. Segel
 A biographical dictionary of Albanian history. By Robert Elsie
 The Albanians: A Modern History, Miranda Vickers, IB Tauris, 1999
 The London Magazine, Volume 6: By John Scott, John Taylor
 

Династии средневековой Европы
История Албании
Правители Албании